Джон Спэ́рроу Дэ́вид То́мпсон (; 10 ноября 1845, Галифакс — 12 декабря, 1894, Виндзорский замок) — канадский политический деятель, юрист, профессор. Четвёртый премьер-министр Канады (5 декабря 1892 — 12 декабря 1894). Шестой премьер Новой Шотландии с 1882 года. Министр юстиции (1885). Генеральный прокурор при Саймоне Хью Холмсе. Работал в Верховном суде Новой Шотландии. Сыграл важную роль в создании юридического факультета университета Далхаузи.

Ссылки 

 Biography at the Dictionary of Canadian Biography Online
 Political Biography from the Library of Parliament
 John Thompson’s Gravesite
 Holy Cross Cemetery

Юристы Канады
Премьер-министры Канады
Члены палаты общин Канады от Новой Шотландии
Лица национального исторического значения Канады
Члены палаты общин Канады от Консервативной партии Канады (старой)
Министры юстиции Канады
Премьер-министры Новой Шотландии
Депутаты Палаты собрания Новой Шотландии
Члены Тайного совета Великобритании
Члены Тайного совета Королевы для Канады
Главы Консервативной партии Канады и её предшественниц
Политики XIX века
Почётные доктора Университета Дэлхаузи